Alessio Di Clemente – attore italiano
 Giovanni Di Clemente – produttore cinematografico italiano
 Paolo Di Clemente – fumettista italiano
 Ramon di Clemente – ex canottiere sudafricano